Eslapion 3 est la soixante-neuvième histoire de la série et aussi le dernier album des  Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois sous forme d'album en 2010.

Univers 
Cet album est le dernier album des petits hommes et raconte l'histoire du déménagement des petits hommes d'Eslapion 2 à Eslapion 3.

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues 
Eslapion 3 n'a été publié dans aucune revue. En effet, depuis "Au Nom Du Frère", la série n'était plus publiée dans le magazine Spirou, mais continuait à paraître en album aux éditions Dupuis. Néanmoins, Dupuis a refusé de publier en album Eslapion 3, c'est pourquoi Seron décide de se tourner vers les éditions Clair de Lune pour publier cet album qui sera son chant du cygne.

Album 
Eslapion 3 est le  album de la série.

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2010
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée pour la première fois en 2010